

Населені пункти та їхні частини
 Уяздувек — село в гміні Кобеле-Вельке Радомщанського повіту Лодзинського воєводства
 Уяздувек — село в гміні Цеханув Цехановського повіту Мазовецького воєводства
 Уяздувек — частина села Катажин у гміні Міхів Любартівського повіту Люблінського воєводства

Примітки